Педрегосо има више значења:

 Педрегосо (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Педрегосо, Серхио Кампос (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Педрегосо (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Педрегосо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Педрегосо (Сан Пабло Аникано), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Педрегосо (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Педрегосо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику